Passabe steht für:

 Passabe, ein Ort in Osttimor
 Passabe (Verwaltungsamt), ein Verwaltungsamt in Osttimor
 Rio Passabe, ein Fluss im Westen der Insel Timor
 Passabe (Film), ein Dokumentarfilm